Пол Дубов (; 10 октября 1918 года — 20 сентября 1979 года) — американский киноактёр, сценарист и продюсер, более всего известный по ролям в фильмах 1940-60-х годов.

Пол Дубов сыграл в таких успешных фильмах, как «Кто это сделал?» (1942), «Это не сено» (1943), «Подстава» (1949), «Чемпион» (1949), «Сирано де Бержерак» (1950), «Тайны Канзас-Сити» (1952), «Ровно в полдень» (1952), «Снайпер» (1952), «Криминальная полоса в прессе США» (1952), «Другой мир США» (1961), «Шоковый коридор» (1963) и «Нежная Ирма» (1963).

В 1960-70-е годы Дубов, работая в основном вместе с женой, стал известен как сценарист таких телесериалов, как «Правосудие Бёрка» (1964-65), «Хани Вест» (1965-66) и «Отряд „Стиляги“» (1968-70), а также как криэйтор мини-сериала «Задворки Белого дома» (1979).

Биография 
Пол Дубов родился 10 октября 1918 года в Чикаго.

Карьера в кинематографе 
Дубов впервые появился на экране в криминальной мелодраме «Маленький крутой парень» (1938), а в 1942 году подписал контракт со студией Universal, начав сниматься в кино на регулярной основе. На протяжении 1940-х годов Дубов играл преимущественно эпизодические и небольшие роли, часто без указания в титрах. В частности, он появился в двух комедиях с участием Эбботта и Костелло — «Кто это сделал?» (1942) и «Это не сено» (1943), сыграл продавца газет в нуаровом детективе «Тайна Мари Роже» (1942) и китайца в военной приключенческой ленте «Приключения Смеющегося Джека» (1943). В конце 1940-х годов Дубов сыграл в двух признанных боксёрских нуаровых драмах — в фильме «Чемпион» (1949) с Кирком Дугласом он был одним из гангстеров, а в фильме «Подстава» (1949) с Робертом Райаном — игроком, делающим ставки на тотализаторе.

В первой половине 1950-х годов Дубов появился в таких разнообразных фильмах, как комедия по Эдмону Ростану «Сирано де Бержерак» (1951) с Хосе Феррером, вестерне «Женщина из племени апачей» (1955) с Ллойдом Бриджесом и в комедии «Эбботт и Костелло встречают полицейских из Кистоуна» (1955).

Однако чаще всего в 1950-е годы Дубов снимался в фильмах нуар, среди них «Убийца, запугавший Нью-Йорк» (1950), «Мафия» (1951) с Бродериком Кроуфордом, «Тайны Канзас-Сити» (1952) с Джоном Пейном, «Криминальная полоса в прессе США» (1952) с Хамфри Богартом, «Снайпер» (1952), «Суд — это я» (1953), «Стеклянная паутина» (1953) с Эдвардом Г. Робинсоном, «Долгое ожидание» (1954) с Энтони Куином, «Пересечь шесть мостов» (1955) с Тони Кёртисом и «Братья Рико» (1957) с Ричардом Конте, где он сыграл подручного гангстера.

Кроме того, во второй половине 1950-х годов Дубов «сыграл значимые роли в нескольких недорогих фантастических фильмах», таких как «День, когда Земле пришёл конец» (1956), «Она-чудовище» (1956), «Женщина вуду» (1957), «Атомная подводная лодка» (1959) и «Город под водой» (1960).

С конца 1950-х годов Дубов стал активно сотрудничать с режиссёром Сэмюэлом Фуллером, сыграв в шести его фильмах — вестерне «Сорок ружей» (1957), военном боевике «Китайские ворота» (1957), послевоенном триллере «Запрещено!» (1959), фильме нуар «Кровавое кимоно» (1959), криминальном триллере «Другой мир США» (1961) и в криминальной драме «Шоковый коридор» (1963).

Как отметил историк кино Хэл Эриксон, «Дубов никогда не играл главных ролей, но всегда был очень важным и полезным универсальным актёром, который был способен создавать образы практически любого возраста и этнической принадлежности».

Карьера на телевидении 
С 1952 года Дубов начал работать на телевидении, став «популярным актёром на голубом экране». Он сыграл более чем в 80 телесериалах, среди них «Я люблю Люси» (1952), «Опасное задание» (1952, 5 эпизодов), «Большой город» (1952-54, 2 эпизода), «Порт» (1954), «Миллионер» (1955-60, 3 эпизода), «Дымок из ствола» (1956-57, 2 эпизода), «Облава» (1957), «Жизнь и житие Уайатта Эрпа» (1957-58, 2 эпизода), «Освободите место для папочки» (1958-62, 7 эпизодов), «Майк Хаммер» (1959, 2 эпизода), «Бэт Мастерсон» (1959-61, 2 эпизода), «Сансет-стрип, 77» (1960-61, 4 эпизода), «Гавайский глаз» (1960-63, 4 эпизода), «Бонанза» (1961-62, 2 эпизода), «Сумеречная зона» (1963), «Перри Мейсон» (1964), «Хани Вест» (1966), «Эта девушка» (1967) и «Наименование игры» (1971).

Начиная с 1964 года, Дубов работал на телевидении как сценарист и продюсер, часто вместе с женой Гвен Багни. В 1964-65 годах они написали сценарии 12 эпизодов телесериала о частном детективе «Правосудие Бёрка» с Джином Барри в главной роли, в котором впервые появилась героиня их следующего сериала Хани Вест. Вскоре для продюсерской компании бывшего киноактёра Дика Пауэлла Four Star Productions они написали сценарии 10 эпизодов сериала «Хани Вест», одного из первых сериалов о женщине-частном детективе, роль которой сыграла Энн Фрэнсис. Телесериал транслировался по каналу АВС в 1965-66 годах.

Дубовы также написали сценарии пилотного и ещё пяти эпизодов криминального телесериала «Отряд „Стиляги“», который выходил на канале ABC с 1968 по 1973 год, а также работали над отдельными эпизодами таких сериалов, как «Любовь по-американски» (1969), «Банда Брейди» (1970) и «Мои три сына» (1970).

В 1979 году Дубовы завоевали премию Гильдии писателей и получили номинацию на Прайм-таймовую премию «Эмми» за мини-сериал «Задворки Белого дома», который был основан на книге Лилиан Роджерс Паркс, в течение 30 лет проработавшей служанкой в Белом доме. По словам Гвен Дубов, «это был первый случай, когда они работали с реальной ситуацией». Критик журнала Newsweek остался в восторге от фильма, назвав его «богато текстурированной историей и захватывающей драмой». Основанный на мини-сериале роман Дубовых стал бестселлером. Они также стали сценаристами и продюсерами комедийного телесериала «Ширли» (1979) с Ширли Джонс в главной роли. Сериал вышел в эфир на канале АВС через месяц после смерти Дубова.

Личная жизнь 
В 1963 году Дубов женился на телесценаристке Гвен Багни, они удочерили и усыновили детей друг друга от предыдущих браков. На основе опыта своих личных и семейных отношений Дубов и Багни написали сценарий комедийной мелодрамы «Шестеро под одной крышей» (1968) с Дорис Дэй и Брайаном Китом в главных ролях. Позднее на основе фильма Дубовы написали роман. Они прожили в браке 16 лет вплоть до смерти Пола.

Смерть 
Пол Дубов умер 20 сентября 1979 года от рака в больнице Энсино, Калифорния. У него осталась жена и четверо детей — Стефани, Брюс, Рик и Адам.

Фильмография

Как актёр

Как сценарист

Примечания

Литература

Ссылки 
 Пол Дубов на сайте IMDb
 Пол Дубов на сайте Allmovie
 Пол Дубов на сайте Turner Classic Movies

Киноактёры США